Польское — название нескольких населённых пунктов:

 Польское — деревня в Галичском районе Костромской области.
 Польское — деревня в Становлянском районе Липецкой области.

См. также 
 Королевство Польское
 Польское восстание
 Царство Польское